Polymede oder Polymeda ( oder ) ist in der griechischen Mythologie:

 die Mutter des Iason, siehe Polymede (Tochter des Autolykos)
 ein anderer Name für Chloris, die Gattin des Neleus, siehe Chloris (Tochter des Amphion)

Siehe auch:
 Polymele
 Philomela (Begriffsklärung)